Со́фья Алекса́ндровна Горбуно́ва (до 1951 — Виногра́дова; р. 4 июля 1927, Москва) — советская волейболистка, игрок сборной СССР (1952—1956). Двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка СССР. Нападающая. Заслуженный мастер спорта СССР (1956).

Биография 
Выступала за команды: 1947—1949 — СКИФ (Москва), 1950—1951 — «Большевик»/«Искра» (Москва), 1952—1959 — «Динамо» (Москва). В составе «Динамо»: чемпионка СССР (1954 и 1955), серебряный призёр союзных первенств (1952, 1957, 1958). В составе сборной Москвы — чемпионка СССР и Спартакиады народов СССР 1956 года.

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступала в 1952—1956 годах. В её составе: двукратная чемпионка мира (1952 и 1956), серебряный призёр чемпионата Европы 1955.

Окончила Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза. После окончания спортивной карьеры работала педагогом.

Литература 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва). Ветераны.
 Горбунова 

Волейболисты СССР
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Динамо» Москва
Выпускники Московского лингвистического университета
Педагоги СССР